Dajan steht für:

 Richter an einem Rabbinatsgericht, siehe Beth Din

Dajan ist der Familienname folgender Personen:
 Assi Dajan (1945–2014), israelischer Schauspieler und Filmregisseur
 Jael Dajan (* 1939), israelische Schriftstellerin und Politikerin
 Mosche Dajan (1915–1981), israelischer General und Außenpolitiker
 Ruth Dajan (1917–2021), israelische Modedesignerin und politische sowie soziale Aktivistin
 Schmuel Dajan (1891–1968), israelischer Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Dajani
 Dayan